Гохмейстер () — слово немецкого происхождения.

 Гохмейстер (с 1525) — титул великих магистров религиозно-рыцарского Тевтонского (Немецкого) ордена. По Пресбургскому миру 1805 года передан австрийскому императорскому дому.
 Гохмейстер — в еврейской истории верховный раввин Германии.

Примечания